Фи́длер — еврейская и немецкая фамилия (дословно: скрипач) .

Фамилия 
 Фидлер, Аркадий (1894—1985) — польский писатель-беллетрист.
 Фидлер, Артём Игоревич (род. 1983) — российский футболист.
 Фидлер, Артур (1894—1979) — американский дирижёр.
 Фидлер, Ахим (род. 1965) — немецкий дирижёр.
 Фидлер, Билл (1910—1985) — американский футболист.
 Фидлер, Владимир Владимирович (1911—1978) — советский артист балета, педагог.
 Фидлер, Владимир Фёдорович (1881—1932) — советский инженер, промышленный деятель.
 Фидлер, Вольфрам (1951—1988) — немецкий саночник.
 Фидлер, Георгий Иванович (1900—1983) — религиозный деятель.
 Фидлер, Джон (1925—2005) — американский актёр.
 Фидлер, Иван Иванович (1864—1934) — крупный домовладелец, директор реформатского реального училища Фидлера в Москве.
 Фидлер, Иван Иванович (младший) (1890—1977) — архитектор и общественный деятель, масон.
 Фидлер, Йенс (род. 1965) — немецкий гребец-байдарочник.
 Фидлер, Йохан (1922—1999) — обершарфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста.
 Фидлер, Конрад (1841—1895) — немецкий философ, писатель, коллекционер и теоретик искусства. 
 Фидлер, Корла Август (1835—1917) — лужицкий педагог, музыкант, переводчик, поэт, редактор и общественный деятель.
 Фидлер, Кристиан (род. 1975) — немецкий футболист.
 Фидлер, Макс (1859—1939) — немецкий композитор и дирижёр.
 Фидлер, Тадеуш (1858—1933) — польский ученый.
 Фидлер, Тамара Лазаревна (1916—2009) — российская пианистка и педагог.
 Фидлер, Фёдор Фёдорович (1859—1917) — собиратель литературного музея и переводчик русской поэзии на немецкий язык.
 Фидлер, Фред (1922—2017) — американский психолог.
 Фидлер, Эжен (1910—1990; наст. имя Евгений (Иона) Аронович Фидлер) — французский художник-керамист.
 Фидлер, Эмануэль (1859—1944) — американский скрипач австрийского происхождения.
 Фидлер, Юрий Владимирович (1898—1981) — советский переводчик, писатель-сатирик и сценарист.